«Meant to Be» (Так должно быть) — песня американско-албанской исполнительницы и автора Биби Рексы, вышедшая 24 октября 2017 года. Запись сделана при участии кантри-группы Florida Georgia Line. Платиновый статус в Австралии и Новой Зеландии.
Пятьдесят недель на первом месте кантри-чарта  Hot Country Songs.

История 
11 ноября 2017 года «Meant to Be» дебютировала в основном мультижанровом американском хит-параде Billboard Hot 100 на позиции №  61. В марте 2018 года она достигла № 2 (позади лидера Дрейка с синглом «God’s Plan», став для Рексы её третьим хитом в лучшей десятке Top-10 и первым, где она в качестве лидирующего исполнителя, а также вторым в десятке для группы Florida Georgia Line (их хит «Cruise» вместе с Nelly был № 4 в 2013 году). Второе место это также лучшее достижение для хита любой кантри-группы или дуэта за последние 8 лет впервые после второго места в Hot 100 сингла trio Lady Antebellum's «Need You Now» в марте 2010 года.

Песня достигла первого места в кантри-чарте Hot Country Songs (дебют в нём для Рексы), став шестым чарттоппером для группы Florida Georgia Line. Рекса также стала первой женщиной сразу дебютировавшей на № 1 в кантри-чарте за всю его историю (и третьей с учётом всех исполнителей). Это третий сингл в истории чарта сразу попавший на первое место после песен «Forever Country» (8 октября 2016) и «My Baby’s Got a Smile on Her Face» (3 января 2015, победитель 7-го сезона NBC’s The Voice, Craig Wayne Boyd).

Благодаря синглу «Meant to Be» Рекса поставила кантри-рекорд: она больше любой другой женщины-солистки возглавляла чарт Hot Country Songs: сначала 11 недель против прошлого достижения в 10 недель № 1 (2012-13; Taylor Swift's «We Are Never Ever Getting Back Together»), а позднее и 17 недель на первом месте кантри-чарта Hot Country Songs.
28 апреля 2018 года сингл «Meant to Be» находился на вершине кантри-чарта 21-ю неделю и впервые взошёл на № 1 в Country Airplay (1-й там чарттоппер для Биби Рекса и 12-й для Florida Georgia Line). Также он достиг № 2 в Hot 100 и № 1 в чартах Radio Songs и Adult Pop Songs.
5 мая 2018 года песня была 24 недели на № 1 в Hot Country Songs (больше было только 34 недели у Sam Hunt's «Body Like a Back Road», 2017), 20 недель на № 1 в Country Streaming Songs, 19 недель на № 1 в Country Digital Song Sales. 9 июня 2018 года песня была 27 недель на № 1 в Hot Country Songs.
Благодаря этому треку в июне 2018 года группа Florida Georgia Line поставила ещё несколько рекордов. В тот момент, когда сингл «Meant to Be» 30-ю неделю возглавлял чарт Billboard Hot Country Songs, группа стала первым в истории исполнителем, который одновременно возглавлял три разных компонента основного кантри-чарта (радио Country Airplay, цифровой Country Digital Song Sales и стриминговый Country Streaming Songs) с тремя разными треками. В Country Airplay лидировал трек «Up Down» певца Моргана Уоллена (при участии FGL, где это их 13-й чарттоппер). В цифровом чарте Country Digital Song Sales лидировал трек «Simple» (8-й чарттоппер). В чарте Country Streaming Songs лидировал «Meant to Be». Этому беспрецедентному хэт-трику FGL могут последовать 5 музыкантов, которые тоже одновременно возглавляли все три указанных чарта, но не с разными треками: Jason Aldean, Kane Brown, Luke Bryan, Sam Hunt и Keith Urban. В Hot Country Songs все три река, «Meant», «Up» и «Simple», находились на позициях № 1, 5 и 6, соответственно, то есть все три в top-10 вместе уже третью неделю. Кроме того, группа Florida Georgia Line стала первым дуэтом или группой (и пятым исполнителем в целом) с тремя песнями в кантри top-10 одновременно.

23 июля 2018 года сингл «Meant to Be» находился на вершине кантри-чарта в Hot Country Songs 34-ю неделю, достигнув рекордного показателя 2017 года (рекорд в 34 недели в 2017 году принадлежит Sam Hunt’s «Body Like a Back Road»). Ранее песня 2 недели возглавляла Adult Pop Songs, пять недель была во главе мультижанрового Radio Songs, 22 недели № 1 в Country Digital Song Sales. 
4 августа 2018 года рекордный показатель был покорён: 35 недель на № 1 в Hot Country Songs, начиная с 16 декабря 2017 года. И ещё 31 неделя № 1 в Country Streaming Songs.

К июлю 2018 года тираж сингла превысил 1,183,000 копий в США (к февралю 2018 года 533,000, к марту 682,000, к апрелю 860,000).

Официальное музыкальное видео «Meant to Be» было снято в Альбукерке (на юго-западе США в штате Нью-Мексико) британским клипмейкером Софи Мюллер и вышло 23 октября 2017 года.

Награды и номинации

Участники записи 
 Вокал, автор — Биби Рекса
 Гитара, вокал — Brian Kelley (Florida Georgia Line)
 Гитара, вокал, автор — Tyler Hubbard (Florida Georgia Line)

Чарты

Еженедельные чарты

Годовые итоговые чарты

Чарты десятилетия

Сертификации 

 

|-
| (AFP)
|Золотой
|5,000
|-

Примечания

Ссылки 
  (более 500 млн просмотров)
 Перевод текста песни «Meant to Be». — amalgama-lab.com
 

Песни 2017 года
Синглы Warner Bros. Records
Кантри-баллады
Песни-дуэты
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot Country Songs
Видеоклипы, снятые Софи Мюллер
Песни Биби Рексы
Синглы, возглавлявшие хит-парад Billboard Adult Top 40
Синглы, возглавлявшие Billboard Country Airplay